Rackelgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rackelgrynnan, Korsholm, Österbotten, 
 Rackelgrynnan, Malax, Österbotten,

Se även
Rackelskatan

Robotskapade Finlandförgreningar